Les épreuves de water-polo lors des Jeux olympiques d'été de 2020 devaient avoir lieu du 25 juillet au  à Tokyo au Japon et ont été reportées du 24 juillet au . Les compétitions rassemblent douze équipes masculines et dix équipes féminines pour un total de 242 poloïstes. Les épreuves se sont déroulées au sein du centre international de natation de Tokyo Tatsumi.

Calendrier des épreuves

Tournoi masculin

Qualifications

Premier tour

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Phase finale

Tournoi féminin

Qualifications

Premier tour

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Phase finale

Résultats

Podiums

Tableau des médailles

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Liens externes 
 Le site officiel du Comité international olympique
  Site officiel de la FINA